W Polsce 
 Laski Wielkie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Laski Wielkie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Laski Wielkie – gromada